Сланцевый Рудник — название населённых пунктов в России:

 Сланцевый Рудник — посёлок в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Сланцевый Рудник — посёлок в Озинском районе Саратовской области.
 Сланцевый Рудник — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.